Сан Франсиско де Капомос има више значења:

 Сан Франсиско де Капомос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Франсиско де Капомос, Ел Чаро (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику